Als Tauber-Theorem werden folgende mathematische Sätze bezeichnet:
 Satz von Wiener-Ikehara (Taubersatz von Wiener-Ikehara)
 Taubersatz von Hardy-Littlewood
Tauber-Sätze, allgemein der Nachweis, wann eine nach Methode A summierbare Reihe auch mit Methode B summierbar ist, speziell bei der Theorie divergenter Reihen wenn B Konvergenz im üblichen Sinn bedeutet.

Siehe auch:
 Alfred Tauber